Wirquin ist der Name folgender Orte:

 Ouve-Wirquin
 Remilly-Wirquin